Wardell est une localité australienne ;
 Wardell est une ville américaine ;
  est un prénom masculin ;
  est un groupe de rock.